El Torneig de Pattaya 2015, també conegut com a PTT Pattaya Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 15 de febrer de 2015 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

La tennista eslovaca Daniela Hantuchová va guanyar el torneig per tercera ocasió (2011, 2012).

Aquesta fou la darrera edició del torneig, ja que fou cancel·lat.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015